Парневое — название населённых пунктов на Украине:

 Парневое — село в Беловодском районе Луганской области.
 Парневое — исчезнувшее село в Купянском районе Харьковской области.